IPF o YPF puede referirse a:

Sigla IPF 
 Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF), también conocido como Fibrosis pulmonar idiopática, enfermedad crónica, demoledora y mortal, que se caracteriza por una disminución progresiva de la función pulmonar.
 International Powerlifting Federation (IPF), también conocido como Federación Internacional de Potencia, organismo internacional que rige el deporte de levantamiento de potencia.
 Indicador de participación femenina (IPF), uno de los índices estadísticos de la condición femenina, indicador esencialmente orientado a mensurar la participación de las mujeres en los procesos de decisión económica.

Sigla YPF 
 YPF (acrónimo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales), empresa argentina dedicada a la exploración, explotación, destilación, distribución y venta de petróleo y sus productos derivados.
 Repsol YPF, empresa que existió entre 1999 y 2012 como resultado de la adquisición de la mayoría del accionariado de la empresa argentina YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) por parte de la empresa española Repsol.